Давлека́ново ():

 Давлеканово — город в Башкортостане
 Давлеканово — железнодорожная станция в городе Давлеканово
 Давлеканово — деревня в Бураевском районе Башкортостана